Джолиет:

 Джолиет — город в штате Иллинойс, США.
 Джолиет — город в штате Монтана, США.
 Джолиет (тауншип) — тауншип в штате Небраска, США.
 Джолиет — тюрьма в штате Иллинойс, США, существовавшая с 1858 по 2002 год.

См. также 
 Joliet